Arielson da Bahia (, ) é um cantor e compositor brasileiro.

Discografia 
Os bambas do partido alto
Olé do partido alto volume 3

Cantores da Bahia
Compositores da Bahia